Arnoud Greidanus (1981-) un rameur néerlandais.
 Aus Greidanus (1950-), un acteur néerlandais.
 Aus Greidanus (1975-), est un acteur néerlandais.
 Kay Greidanus (1991-), un acteur et réalisateur néerlandais.
 Pauline Greidanus (1976-) une actrice néerlandaise. 
 Sidney Greidanus (1935-) un pasteur américain.